Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute à Pérouse du 4 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Candy Reynolds et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1981
Rome
Internationaux Italie
Sport en Ombrie
Tennis en mai 1981